Аллсвенскан 1986 — 62-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1986 року розпочався 19 квітня й завершився 5 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб Мальме ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Плей-оф

Півфінали 
 ІФК Норрчепінг — Мальме ФФ 0:0, 2:2
 AIK — ІФК Гетеборг 0:0, 1:1

Фінал 
 AIK — Мальме ФФ 1:0, 2:5

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1986 у шведському спорті